Cet article présente la saison 2010-2011 de l'AS Monaco.

Faits marquants 
 Le , Guy Lacombe est limogé de son poste d'entraîneur de l'équipe première. Le même jour, Laurent Banide lui succède.
 Le , le club est relégué en Ligue 2 après sa défaite 2 à 0 contre l'Olympique lyonnais (0-2) lors de la .

Effectif

Onze de départ

Transferts

Mercato estival

Mercato hivernal

Calendrier

Ligue 1

Coupe de la Ligue

Coupe de France

Matchs amicaux

Statistiques

Classement

Statistiques individuelles 

Les joueurs avec le symbole * sont partis en cours de saison.
Les joueurs avec le symbole ** sont arrivés en cours de saison.

Dernière mise à jour le .

Notes et références 

AS Monaco
Monaco
Saison de l'AS Monaco
Sport à Monaco en 2010
Sport à Monaco en 2011